Moldoveni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Moldoveni (Ialomița)
 Moldoveni (Neamț)